
Dies ist eine Liste der Mitgliedstaaten der UNESCO geordnet nach ihrem Beitritt.

Übersicht 
Derzeit hat die UNESCO 193 Mitgliedsstaaten und 11 assoziierte Mitglieder (Stand November 2020). Assoziierte Mitglieder sind folgende elf Territorien: Anguilla, Aruba, die Britischen Jungferninseln, die Cayman Islands, Curaçao, die Färöer, Macau, Montserrat, Neukaledonien, Sint Maarten und Tokelau.

Den Status als ständiger Beobachter haben der Heilige Stuhl und der Souveräne Malteserorden. Weitere Beobachter sind sowohl die Arabische Organisation für Erziehung, Kultur und Wissenschaft der Arabischen Liga als auch die Liga selbst, außerdem der Europarat, die Europäische Union, die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Organisation der islamischen Welt für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Lateinamerikanische Fakultät für Sozialwissenschaften, die Lateinische Union, die Organisation der Ibero-Amerikanischen Staaten für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Iberoamerika-Gipfels und schließlich die Organisation für Islamische Zusammenarbeit.

Mitgliedstaaten der UNESCO 
Die folgende Tabelle zeigt alle heute noch existierenden Staaten, die jemals Mitglied waren, mit Beitrittsdatum. Die Ländernamen sind in ihrer heute geltenden Form aufgeführt. Wieder ausgetretene oder ausgeschlossene Staaten sind hellgrau hinterlegt.

Assoziierte Mitglieder 
Für die folgenden Territorien wurden Assoziierungsabkommen abgeschlossen.

Weblinks 
 Member States List. In: UNESCO.org (englisch)
 Mitgliedstaaten der UNESCO. In: UNESCO.de

Einzelnachweise 

!
Unesco, Mitgliedstaaten
Mitgliedstaaten